

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Émile Poirault, (1890-1964), homme politique français ;
 Georges Poirault, (1858-1936), agronome français.
 Jules Poirault, (mort en 1907 à 79 ans), père de Georges, professeur à l'école de médecine de Poitiers.
Homonymie de patronyme